Banyubiru kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Banyubiru, Jawa Timur, by, 
 Banyubiru, Bali, by, 
 Banyubiru, Banten, by, 
 Banyubiru, Semarang, by, 
 Banyubiru, Magelang, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar